Я́кобсен () — скандинавская фамилия.

Известные носители:
 Якобсен, Аксель (род. 1984) — датский и аргентинский волейболист.
 Якобсен, Андерс (род. 1985) — норвежский прыгун с трамплина, победитель этапов Кубка мира.
 Якобсен, Антонио (1850—1921) — американский художник-маринист датского происхождения.
 Якобсен, Арне (1902—1971) — датский архитектор, представитель функционализма.
 Якобсен, Астрид (род. 1986) — норвежская лыжница, чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира.
 Якобсен, Бо (род. 1948) — датский шахматист.
 Якобсен, Брян (род. 1991) — фарерский футболист, полузащитник.
 Якобсен, Йенс Петер (1847—1885) — датский писатель.
 Якобсен, Йоаннес (род. 1961) — фарерский футболист, футбольный тренер и певец.
 Якобсен, Йёрген-Франц (1900—1938) — фарерский писатель.
 Якобсен, Йохан Адриан (1853—1947) — норвежский этнограф и исследователь, впоследствии предприниматель.
 Якобсен, Йоханнес (1898—1932) — датский борец, чемпион Европы.
 Якобсен, Карл (1842—1914) — датский предприниматель, сын Якоба Кристиана Якобсена.
 Якобсен, Кори (род. 1995) — фарерский футболист, вратарь.
 Якобсен, Кристиан Туне (Туне, Кристиан) — датский кёрлингист.
 Якобсен, Кристофер (род. 1994) — датский футболист.
 Якобсен, Ларс (род. 1979) — датский футболист.
 Якобсен, Микаэль (род. 1986) — датский футболист.
 Якобсен, Михель (1560—1633) — Дюнкеркский корсар, вице-адмирал Испании.
 Якобсен, Олаф (1888—1969) — норвежский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912.
 Якобсен, Оле (1942—2010) — датский шахматист, международный мастер (1973).
 Якобсен, Роберт (1912—1993) — датский скульптор, художник и график.
 Якобсен, Ролф (1907—1994) — норвежский поэт.
 Якобсен, Саша (1895—1972) — американский скрипач и музыкальный педагог российского происхождения.
 Якобсен, Свейн — норвежский ориентировщик.
 Якобсен, Свен (1935—2022) — датский политик.
 Якобсен, Сольвейг Гунбьёрг (1913—1996) — первый человек, рожденный в Антарктике.
 Якобсен, Софус (1833—1912) — норвежский живописец-пейзажист.
 Якобсен, Торкильд (1904—1993) — датский и американский востоковед (ассиролог и шумеролог)
 Якобсен, Тобиас Туне (род. 1994) — датский кёрлингист.
 Якобсен, Уильям (род. 1974) — фарерский футболист, тренер.
 Якобсен, Фабио (род. 1996) — голландский велогонщик.
 Якобсен, Фридрих (1853—†) — немецкий писатель.
 Якобсен, Ханс Якоб (1901—1987) — фарерский писатель и переводчик. Псевдоним — Хедин Бру.
 Якобсен, Хеннинг Люнге (род. 1962) — датский гребец-каноист.
 Якобсен, Хенрик — датский кёрлингист.
 Якобсен, Эгил (1897—1923) — датский шахматист.
 Якобсен, Эрленн (род. 1999) — норвежский футболист.
 Якобсен, Эссур (род. 1976) — фарерский футболист.
 Якобсен, Юлиан (род. 1987) — датский хоккеист.
 
 Якобсен, Якуп (род. 1992) — фарерский футболист, защитник.

Составные фамилии 
 Краг-Якобсен, Сёрен (род. 1947) — датский кинорежиссер, музыкант и автор песен.

См. также 
 Джейкобсон
 Якобсон
 Якоб

Примечания